Cassano, olasz családnév
Földrajzi nevek
 Cassano all’Ionio, Cosenza megye, Calabria
 Cassano d’Adda, Milánó megye, Lombardia 
 Cassano delle Murge, Bari megye, Puglia 
 Cassano Irpino, Avellino megye, Campania
 Cassano Magnago, Varese megye, Lombardia
 Cassano Spinola, Alessandria megye, Piemont
 Cassano Valcuvia, Varese megye, Lombardia